Trílofos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Trílofos (ort i Grekland, Nomós Pierías), Mellersta Makedonien, 
 Trílofos (ort i Grekland, Nomós Thessaloníkis), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar